Velika nagrada Mehike 1986 je bila petnajsta dirka Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 12. oktobra 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 68
| 1:33:18,700
| 4
| 9
|-
! 2
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 68
| + 25,438 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 68
| + 52,513 s
| 1
| 4
|-
! 4
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 67
| +1 krog
| 2
| 3
|-
! 5
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 67
| +1 krog
| 3
| 2
|-
! 6
| 26
|  Philippe Alliot
| Ligier-Renault
| 67
| +1 krog
| 10
| 1
|-
! 7
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 66
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! 8
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
| 66
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 9
| 17
|  Christian Danner
| Arrows-BMW
| 66
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 10
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 65
| Brez goriva
| 18
|  
|-
! 11
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 65
| +3 krogi
| 16
|  
|-
! 12
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 64
| Turbo
| 14
|  
|-
! 13
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 64
| Zavrten
| 5
|  
|-
! 14
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 64
| +4 krogi
| 24
|  
|-
! 15
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 63
| Motor
| 13
|  
|-
! 16
| 22
|  Allen Berg
| Osella-Alfa Romeo
| 61
| +7 krogov
| 26
|  
|-
! Ods
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
| 53
| El. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 8
|  Derek Warwick
| Brabham-BMW
| 37
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 35
| Pnevmatika
| 15
|  
|-
! Ods
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 32
| Pnevmatika
| 11
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 10
| Turbo
| 12
|  
|-
! Ods
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
| 8
| Turbo
| 25
|  
|-
! Ods
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 8
| Turbo
| 19
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 4
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 0
| Trčenje
| 8
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nelson Piquet 1'19.360

Formula 1 sezona 1986
1986